Jabaquara (bairro de São Paulo), bairro do município brasileiro de São Paulo
 Jabaquara (distrito de São Paulo), distrito do município brasileiro de São Paulo
 Jabaquara (Santos), bairro do município brasileiro de Santos
 Jabaquara Atlético Clube, clube de futebol localizado no município de Santos
 Terminal Intermunicipal Jabaquara, terminal de ônibus no município de São Paulo
 Estação Jabaquara, estação do Metrô de São Paulo
 Praia do Jabaquara, praia no município brasileiro de Ilhabela

Desambiguação